Die Nemzeti Bajnokság 2018/19, offiziell nach dem Sponsor OTP Bank OTP Bank Liga benannt, war die 118. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 21. Juli 2018 mit der Partie des Puskás Akadémia FC gegen den Debreceni Vasutas SC und endete am 19. Mai 2019. Vom 17. Dezember 2018 bis zum 2. Februar 2019 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Titelverteidiger war der Vidi FC. Meister wurde zum 30. Mal Ferencváros Budapest.

Modus 
Die 12 Meisterschaft spielten an 33 Spieltagen jeweils dreimal gegeneinander. Die Mannschaften, die in der vergangenen Saison die Plätze 1 bis 6 belegten, hatten insgesamt 17 Heimspiele, die anderen sechs Mannschaften dementsprechend 16 Heimspiele. Die beiden Letztplatzierten mussten absteigen.

Saisonverlauf 
Bereits am 30. Spieltag konnte Ferencváros Budapest seinen dreißigsten Meistertitel feiern. Rekord-Ab- und Aufsteiger Haladás Szombathely um den bereits 43-jährigen Gábor Király musste nach zehn Jahren wieder in die Zweitklassigkeit zurück.

Vereine

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018/19